Анато́лий Сергее́вич Ткаче́нко (1926—2009) — русский советский писатель, поэт и журналист, редактор.

Биография 
Родился 22 апреля 1926 года в станице Грибская (ныне село Грибское, Благовещенский район, Амурская область) в казачьей семье.

В 1943—1948 годах служил в армии, затем работал журналистом в Хабаровске, с 1958 года — редактор издательства в Южно-Сахалинске. С 1981 года жил в Москве.

Умер 5 марта 2009 года.

В книге «Переделкинские прогулки» Анатолий Ткаченко откровенно высказал свои мысли о некоторых обитателях подмосковного писательского городка Переделкино, в том числе — о Н. П. Воронове. Писатель Николай Воронов опровергнул написанное Ткаченко в своей монографии «Истина о самом себе», которая публиковалась в  газете «Магнитогорский металл» (Магнитогорск)  (2010—2011) и  позже вышла отдельным изданием.

Отзывы 
Иван Уханов («Московский Литератор» 2003 г.):

О многих, но не обо всех важных переделкинских жильцах беспристрастно рассказал в своей книге А. Ткаченко, не желая кого-то осудить, умалить, обидеть. Из всего содержания книги вытекает само собой свидетельство-предостережение: время не пощадит даже одарённых людей, если они будут жить и творить не согласуясь с совестью и природой своего таланта, если, засуетившись, подзабудут, отринут нетленный завет Н. В. Гоголя, что «обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он находятся под влиянием страстных увлечений.»

Награды и премии 
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1986) — за книгу повестей «Люди у океана»

Книги 
 Пионерское лето: Стихи для детей. — Хабаровск, 1955
 Хорошие люди. — Хабаровск, 1961
 Сезонница: Рассказы. — , 1964
 Стланик, туман…: Рассказы и повести. — , 1964
 Берег долгой зимы: Рассказы и повести. — , 1966
 Земля среди шторма: Рассказы и повести. — , 1966
 Пуир: Повесть. — , 1968
 Был ли ты здесь?: Повесть и рассказы. — , 1969
 Наше короткое лето: Рассказы и повести. — , 1971
 Карагач. — , 1972
 Открытые берега. — , 1972
 За семью ветрами: Повесть. — , 1973
 Время долгой зимы: Повествование. — Хабаровск, 1974
 Моя окраина. — , 1974
 Праздник большой рыбы. — , 1975
 И север, и юг. — , 1976
 Озеро беглой воды: Повесть. — , 1977
 Время долгой зимы: Роман. — , 1978
 Четвёртая скорость: Повести и рассказы. — , 1979
 Новосёлы далёких мест. — , 1980
 Длинный день одиночества. — , 1982
 Мыс Раманон. — , 1982
 Люди у океана: Повести. — , 1983
 Душа живая: Рассказы и повести. — , 1984
 В поисках синекуры: повести и рассказы. — ,1985
 Избранное. — , 1986
 Чужие печали: повести, рассказы. — , 1988
 Воитель: роман и повести. — , 1991
 Собачий санитар. — , 1999
 Штрихи. — , 2001
 Переделкинские прогулки. — , 2002
 Целители душ: Повествование. По воспоминаниям врача-психиатра. — : Глобус, 2008
 В стране вождей. М., 2009(?)

Экранизации 
В 1987 году на киностудии им. А. Довженко режиссёр Л. Осыка снял фильм «Войдите, страждущие!» по одноимённой повести Анатолия Ткаченко.

Литература 
 Писатели Дальнего Востока: Библиографический справочник. Сост. Е. М. Аленкина. — Хабаровск: Кн. изд., 1973. — 304 с., стр. 251—255.
 Писатели Дальнего Востока. Биобиблиографический справочник. Вып. 2. Сост.: Т. В. Кирпиченко, Л. Н. Циновская. — Хабаровск: Хабар. краевая универс. науч. б-ка, 1989. — 384 с., стр. 321—324.
 Пронякин К. А. Амурский писатель русской судьбы. Анатолию Ткаченко исполнилось бы 90 лет. / «Дебри-ДВ», 22.04.2016
 Борисова В. По душам (к 95-летию со дня рождения Анатолия Ткаченко). // Лит.-познават. журнал МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» «Слово», № 15, 2021 г., стр. 80-83.

Примечания

Ссылки 
 Некролог
 Московские островитяне
 Победители и побежденные
 Фамилия Ткаченко на сайте Всероссийское генеалогическое древо

Писатели Обнинска
Персоналии:Южно-Сахалинск
Лауреаты Государственной премии РСФСР имени М. Горького
Члены Союза писателей СССР
Писатели-соцреалисты
Редакторы СССР
Персоналии:Амурская область
Писатели и поэты Сахалина